Het provinciedistrict Waver, dat deel uitmaakt van arrondissement Nijvel in de Belgische Waals-Brabant, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Geldenaken, Perwijs en Waver.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Geldenaken omvat de gemeenten Bevekom, Hélécine, Geldenaken, Incourt, Orp-Jauche en Ramillies.
 Het kieskanton Perwijs omvat de gemeenten Chastre, Mont-Saint-Guibert, Perwijs en Walhain.
 Het kieskanton Waver omvat de gemeenten Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Graven, Terhulpen, Lasne, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rixensart en Waver.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 21 van de 37 zetels van het kiesarrondissement Nijvel toegewezen.
Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Waals-Brabant werd vanaf 2012 herleid tot 37 (voorheen 56). Voorheen kreeg dit district 31 zetels.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Waver
 (*)1961: UNI/NUO (0,85%) / 1974: URB (0,3%) / 1977: TPO (0,34%) / 1978: TPO (0,27%) / 1981: U.R.D. (0,44%) / 1985: PLC (0,31%) / 1987: DAC (0,67%) / 1991: B.E.B. (0,79%), PFN/PCN (0,16%) / 1994: UNIE (0,87%) / 2000: DLP (0,31%) /  2012: D.N (0,33%), MLD (0,22%) / 
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Waver
Waver